Osoby o tym nazwisku:
 Gunnar Ljunggren – szwedzki lekkoatleta chodziarz
 John Ljunggren – szwedzki lekkoatleta chodziarz
 Verner Ljunggren – szwedzki lekkoatleta chodziarz